Als Baureihe 4010 werden folgende Züge bezeichnet: 
* ÖBB 4010, ehemaliger elektrischer Triebzug der Österreichischen Bundesbahnen.
 Doppelstockzug der Westbahn für den Verkehr auf der Strecke Wien–Salzburg, siehe Stadler KISS#Westbahn/DB Fernverkehr